Европско првенство у одбојци 2007. је било 25. по реду Европско првенство које се од 20. до 30. септембра одржавало у Белгији и Луксембургу. Титулу је освојила репрезентација Италије.

Квалификације 
 Домаћин:
 
 Директно се квалификовали на основу пласмана на Европском првенству 2005:
 
 
 
 
 
 
 Екипе које су пласман на првенство избориле кроз квалификације:

Градови домаћини

Групе

Први круг

Група А - Шарлроа

Група Б – Хаселт

Група Ц – Шарлроа

Група Д – Хаселт

Четвртфиналне групе

Група E - Шарлроа

Група Ф - Хаселт

Финалнне утакмице

Резултати финалне рунде 

{| width=95%
|- align=center
|  2° место  Србија
| Победник Европског првенства у одбојци за жене 2007.   Италије1° титула| 3° место  Русија
|} 
 Коначан пласман 

 Награде 
 Најкориснији играч:   Таисмари Агуеро

 Најбољи поентер:   Екатарина Гамова

 Најбољи нападач:   Малгожата Глинка

 Најбољи блокер:   Џени Браца

 Најбољи техничар:   Маја Огњеновић

 Најбољи сервер:   Јована Бракочевић

 Најбољи примач:   Љубова Соколова

 Најбољи либеро: '''  Паола Кардуљо

Спољашње везе 
 Званични веб сајт 
 ЦЕВ

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Белгији
Одбојка у Луксембургу
Одбојка у 2007.